События в этом этюде, в котором белые борются за ничью, развиваются по законам классической драмы.
Составлен в 1948 году.

Положение фигур

Белые 

 Король на a1;
 Пешка на d6;
 Слон на d7;
 Конь на f1.

Чёрные 

 Пешка на h2;
 Король на h5;
 Пешка на c2;
 Слон на b1.

Решение 

 Кf1 - g3+   КРh5 - h4
 КРa1- b2   c2 - c1=Ф+!
 КРb2 : c1   Сb1 - e4!!
 Кg3 - h1!!   Сe4 : h1
 Сd7 - h3!     Сh1 - c6
 Сh3 - g2!!    Сc6 : g2
 d6 - d7        h2 - h1=Ф+
 Крc1 - d2!!

Хотя у чёрных лишние ферзь и слон, они бессильны помешать пешке стать ферзём. БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ФИНАЛ!!!

Ссылка 

Шахматы